Яков Фёдорович Родованский (1894—1954) — деятель органов государственной безопасности, генерал-майор (1945).

Биография 
С 13 апреля 1939 до 13 марта 1940 1-й заместитель начальника Управления рабоче-крестьянской милиции Управления НКВД города Москвы. С 1 июня 1941 в отставке, но уже 26 июня того же года вернулся на службу. Помощник, затем заместитель начальника 3-го (оперативного: наружное наблюдение, обыски, аресты, установки). В начальный период войны часть отдела была эвакуирована из Москвы в Свердловск и Куйбышев. С 22 сентября 1947 до 11 ноября 1950 начальник службы по надзору железнодорожного и водного транспорта МГБ СССР, затем в отставке. Похоронен на 20-м участке  в Москве.

Звания 
 капитан государственной безопасности, 11.12.1935;
 старший майор государственной безопасности, 29.11.1935;
 комиссар государственной безопасности, 14.02.1943;
 генерал-майор, 09.07.1945.

Литература 
 Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности, 1941—1954 гг. Справочник. 2010. Изд-во: Мемориал, Звенья. ISBN 5-7870-0109-9.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте generals.dk
 3-й спецотдел

Сотрудники НКВД